Владимир Краус Рајтерић (Загреб, 14. децембар 1924 — 29. јул 1996) је био југословенски и хрватски филмски и серијски композитор.

Композитор 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1951. || Како се родио Кићо (кратки филм) || /
|-
| 1952. || Зачарани дворац у Дудинцима (кратки филм)|| /
|-
| 1953. || Истарски пути (кратки документарни филм) || /
|-
| 1953. || Чабар (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1953. || Графос (кратки документарни филм) || /
|-
| 1953. || Дани славе || /
|-
| 1953. || Брод луталица (кратки филм) || /
|-
| 1954. || Топер (кратки филм) || /
|-
| 1957. || Наши се путови разилазе || /
|-
| 1957. || Дјечак и курир (кратки документарни филм) || /
|-
| 1957. || Страшило (кратки филм)|| /
|-
| 1957. || Кад јелени зову (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1958. || Цеста дуга годину дана || /
|-
| 1958. || Коцари из Калија (кратки документарни филм) || /
|-
| 1959. || Влак без возног реда || /
|-
| 1959. || Ноћи и јутра || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || Дан четрнаести || /
|-
| 1960. || Рат || /
|-
| 1961. || Узаврели град || /
|-
| 1962. || Биос (документарни филм)|| /
|-
| 1962. || Медаљон са три срца || /
|-
| 1962. || Козара || /
|-
| 1962. || Саша || /
|-
| 1962. || Прекобројна || /
|-
| 1963. || Љето медвједица (документарни филм) || /
|-
| 1964. || Скопље ’63 (документарни филм) || /
|-
| 1964. || Николетина Бурсаћ (ТВ филм) || /
|-
| 1964. || Право стање ствари || /
|-
| 1965. || Субмарина (документарни филм)|| /
|-
| 1966. || Коњух планином || /
|-
| 1966. || Горке траве || /
|-
| 1966. || Поглед у зјеницу сунца || /
|-
| 1969. || Битка на Неретви || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1972. || Први сплитски одред || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1983. || Велики транспорт || /
|-
| 1983. || Крв и пепео Јасеновца (ТВ документарни филм)|| /
|-
| 1986. || Вечерња звона || /
|-
| 1988. || Вечерња звона (ТВ серија) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1924.
Умрли 1996.
Хрватски композитори
Југословенски филмски и серијски композитори
Загрепчани
Музичари из Загреба